

Patronyme

 Eriko Fujimaki (1974-), seiyū japonaise.
 Shogo Fujimaki (1989-), footballeur japonais.
 Sonosuke Fujimaki (1939-), escrimeur japonais.
 Tadatoshi Fujimaki (1982-), mangaka japonais.

Patronyme japonais